Шереметьев — фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители:
 
  (род. 1971) — украинский коллекционер (крупнейшая в мире коллекция по истории Крымской войны), меценат, реконструктор (Сражение на Альме, Балаклавское сражение).
 Шереметьев, Борис Евгеньевич (1945—2021) — российский писатель, редактор, член Союза писателей СССР с 1983 года, капитан 1-го ранга в отставке. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Шереметьев, Владимир Александрович (род. 1940) — советский и российский хоровой деятель, дирижёр, педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Шереметьев, Максим Сергеевич (род. 1986) — русский яхтсмен, выступающий в классе гоночных яхт 470.
 Шереметьев, Михаил Сергеевич (род. 1985) — русский яхтсмен, выступающий в классе гоночных яхт 470.
 Шереметьев, Ромуальд (род. 1945) — польский политик, публицист, доктор военно-исторических наук. См. также